Алекса́ндр Казако́в:
 Казаков, Александр Александрович (1889—1919) — лётчик-ас Первой мировой войны.
 Казаков, Александр Афанасьевич (1917—1950) — Герой Советского Союза.
 Казаков, Александр Васильевич (1888—1950) — геолог, профессор. 
 Казаков, Александр Владимирович (1925—2012) — Герой Социалистического Труда.
 
 Казаков, Александр Игнатьевич (1897—1969) — советский военачальник, полковник.